

Antroponimi 
 Tancredi – nome proprio di persona italiano maschile
 Tancredi – cognome di lingua italiana

Astronomia
 5088 Tancredi – asteroide della fascia principale

Persone 
 Tancredi nome d'arte di Tancredi Parmeggiani – pittore italiano
 Angelo Tancredi – francescano italiano, beato
 Antonio Tancredi – politico italiano
 Filippo Tancredi – pittore italiano
 Franco Tancredi – calciatore italiano
 Giovanni Tancredi da Colle – teologo e francescano italiano
 Paolo Tancredi – politico italiano
 Raffaello Tancredi – pittore italiano
 Roberto Tancredi – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Tancredo Tancredi – missionario domenicano italiano

Altro 
 Tancredi – tragedia di Voltaire del 1760
 Tancredi – opera lirica in due atti composta da Stefano Pavesi con libretto di Luigi Romanelli del 1812
 Tancredi – opera lirica di Gioachino Rossini, tratta dall'omonima tragedia di Voltaire del 1813
 Tancredi – pirofregata (successivamente pirocorvetta) della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, successivamente acquisita dalla Regia Marina
 Fontana Tancredi – fontana monumentale di Brindisi
 Sara Tancredi – personaggio della serie televisiva Prison Break
 Tancredi Falconeri – personaggio del romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Pagine correlate
 Tancredi d'Altavilla (disambigua)
 Tancredo